Рейнальдо Вера Гонсалес-Кеведо (; род. 7 января 1961, ) — кубинский шахматист, гроссмейстер (1988).

Чемпионат мира среди юниоров (1977) — 3—6-е места. Участник Всемирных шахматных олимпиад (1980, 1984—1990, 1994—2002).

Лучшие результаты в международных соревнованиях: Сьенфуэгос — 3—5-е (2-я группа, 1980), 3—6-е (2-я группа, 1983), 3—5-е (группа «А», 1984); Баямо — 2-е и 3—4-е (1980 и 1988); Берлин (1982) — 5—7-е: Гавана — 3—5-е (2-я группa, 1983) и 3-е (турнир «Б», 1986); Тунха (1984) — 4—6-е; Варна (1986) — 1—2-е; Порторож — Любляна (1987) — 4—5-е места.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Кубы